Гоуска:
 Замок Гоуска — замок в Чехии.
 Гоуска, Давид (род. 1993) — чешский футболист.